

Persone 
 Principi
 John Stewart (Giovanni Stewart, 1456-1479) – principe scozzese
 John Stewart (Giovanni Stewart, 1479-1503) – principe scozzese

 Politici 

 John Stewart (1360-1449) - sceriffo di Bute, figlio naturale di Roberto II di Scozia e della sua amante Moira Leitch
 John Stewart (Giovanni Stewart, 1481-1536) – reggente per il regno di Scozia dal 1515 al 1524 e duca d'Albany
 John Stewart, VII conte di Galloway (1736-1806) – nobile scozzese
 John Stewart (...-1820) – politico statunitense della Pennsylvania
 John Stewart (1795-1860) – politico statunitense del Connecticut
 John D. Stewart (1833-1894) – politico statunitense della Georgia
 John G. Stewart (1890-1970) – politico statunitense del Delaware
 John K. Stewart (1853-1919) – politico statunitense dello stato di New York
 John W. Stewart (1825-1915) – politico statunitense del Vermont
 John Stewart Battle (1890-1972) – politico statunitense

 Altri
 John Stewart, conte di Buchan (1381-1424) – nobile scozzese, combatté accanto agli alleati francesi durante la Guerra dei cent'anni 

 John Stewart (n. 1939) – musicista e cantautore statunitense 

 John Stewart Allitt (1934-2007) – saggista, musicologo e docente di storia dell'arte inglese
 John Stewart Bell (1928-1990) – fisico nordirlandese
 John Innes Mackintosh Stewart (1906-1994) – scrittore e accademico scozzese

Altro 
 John Stewart – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
John Stuart